Шахид Хан — американский миллиардер, владелец нескольких спортивных команд.
 Шахид Хан — британский музыкант, более известный как Naughty Boy
 Шахид Али Хан (род. 1964) —пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.